Aur Cina (Batang Cenaku), een plaats in Indonesië
Aur Cina (Selagan Raya), een plaats in Indonesië